Пабуло Родригес да Силва (порт. Phabullo Rodrigues da Silva; 1. новембар 1993) бразилски је поп певач и драг квин.

Дискографија

Албуми 
 -{Vai Passar Mal}- (2017)
 -{Não Para Não }- (2018)
 -{111 }- (2020)
 -{Batidão Tropical }- (2021)
 -{Noitada}- (2023)

Спотови

Тв верзије

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1994.
Бразилски певачи 
Поп певачи
ЛГБТ+ музичари
ЛГБТ књижевници из Бразила